Лэ Яньчжэнь (樂彥禎) или Лэ Синда (樂行達)(ум. 888 г.) — полевой командир в конце китайской династии Тан (династия), военный губернатор (цзедуши) округа Вэйбо (魏博, столица в современном Ханьдане, Хэбэй) с 883 до 888 гг.

Биография 
Достоверно неизвестно когда Лэ Яньчжэнь родился, но известно, что он из столицы округа Вэйбо города Вэй (魏州). Его отец Лэ Шаои (乐少寂) был офицером, служил префектом в трёх префектурах Вэйбо — в Чан (澶州, в современном Аньяне, Хэнань), Бо (博州, в современном Ляошэне, Шаньдун), и Бэй (贝州, в современном Синтае, Хэбэй). Лэ Хиньда стал офицером в Вэйбо в молодом возрасте, после того, как Хань Цзянь стал военным губернатором. Лэ был назначен префектом префектуры Бо. Позже Хань в краткий срок захватил округ Хэян (河阳 со столицей в современном Лояне, провинция Хэнань). В этом походе Лэ Синда отличился и был назначен главой префектуры Чан. В 883, в то время, как Хань воевал в округе Тяньпин (天平, столица в современном Тайане, Шаньдун), Чжугэ воспользовался возможностью, чтобы внезапно захватить Хэян. Хань, услышав об этом, заключил мир с действующим военным губернатором Тайаня Чжу Сюанем и попытался вернуть Хэян, но потерпел поражение от генерала армии Чжугэ Ли Ханьчжи. После поражения Хана, Лэ со своим войском возвращается в Вэй и занимает его. В Вэйбо солдаты хотят назначить его губернатором и впоследствии убивают Ханя. Позже царствующий император Сицзун утвердил Лэ в должности военного губернатора.

В должности губернатора 
В 884 году император дал Лэ Синда новое имя Яньчжэнь. Император Хисон также присвоил ему почетный титул  Цзо Пушэ (左仆射) — почётный Канцлер (同中书门下平章事). Известно, что Лэ Яньчжэнь был высокомерным и безудержным в своем поведении. Будучи тверд на своей должности военного губернатора Вэйбо, он приказал народу строить внутренние стены города Вэй и восстановить дамбу на Хуанхэ, обе работы были проведены в течение месяца при большом возмущении народа. Кроме того, его сын Лэ Цунсюнь (乐从训) был жестоким и жадным. В конце 884 года бывший канцлер Ван До был назначен в округ Ичан (义昌, столица в современном Цанчжоу, Хэбэй) военным губернатором. По пути к месту назначения он проезжал через округ Вэйбо. Лэ Цунсюнь соблазнился большой группой женщин, сопровождавших Вана, и его имуществом. Собрал несколько сотен человек и устроил засаду. Убив Ван До и около 300 сопровождающих лиц захватил ценности и женщин. Лэ Яньчжэнь сообщил правительству, что Ван был убит бандитами. Царское правительство в последнее время было сильно ослаблено крестьянским восстанием Хуан Чао и не смогло провести дальнейшее расследование. Народ Вэйбо знал о хорошей репутации Вана и сожалел о его смерти. Негативизм в отношении семьи Лэ вырос. Тем не менее, несмотря на смерть Ван До, царское правительство присвоило почетные звания кайфу Итун Саньсы (开府 仪同 三司) и сыту(司徒) Лэ Яньчжэну.

Отставка и смерть 
В 888 году жители Вэйбо стали активно выражать недовольство правлением Лэ Яньчжэня. Опасаясь солдат-ветеранов Лэ Цунсюнь собрал группу из нескольких сотен солдат в качестве своей личной охраны, называя их «сотрудники Сына» (子将). Со временем пребывание Лэ Цунсюня в Вэйбо стало настолько небезопасно, что он бежал из префектуры Вэй. Лэ Яньчжэнь назначил его главой префектуры Сян (相州, в современном Ханьдане). Лэ Яньчжэнь, опасаясь, что ветераны поднимут бунт, подал в отставку и стал буддийским монахом в монастыре Лунсин (龙兴寺). В это время в Вэй прибыл Лэй Е (雷邺), эмиссар военного губернатора соседнего округа Хуанши (宣武, столица в современном Кайфэне, Хэнань) Чжу Цюаньчжуна, для проведения переговоров по покупке продуктов питания, но был убит. Солдаты поддерживали офицера Чжао Вэньбяня (赵文㺹) в качестве нового военного губернатора. Лэ Цунсюнь, тем временем, услышав о вынужденной отставке своего отца, собрал около 30000 солдат и повёл их в префектуру Вэй. Чжао отказался воевать с Лэ Цунсюнем. Солдаты узнав о намерениях Чжао убили его и выбрали другого офицера Ло Хунсиня. Ло принял бой с Лэ Цунсюнем и победил его, заставив его отступить к Нэйхуану (内黄, современный Аньян). Солдаты Вэйбо осадили Нейхуан. Поскольку солдаты Вэйбо убили Лэй Е, Лэ Конхун решил искать помощи у Чжу. Чжу послал своего офицера Чжу Чжэнь (朱珍) на север. Захватив три города округа Вэйбо Чжу продвинулся к Нэйхуану, где победил войско Вэйбо. Однако, когда Лэ Конхун попытался прорвать осаду солдаты под командованием офицера Чэн Гунсиня (程公信) напали и убили его. Впоследствии, Лэ Яньчжэнь был казнен. Головы его и его сына были вывешены на воротах города Вэй. Ло принес извинения Чжу Цюаньчжуну и прислал ему подарки. Чжу отозвал свои войска, позволив Ло управлять Вэйбо без дальнейшего противостояния.

Ссылки 
 Book of Tang, vol. 181.
 New Book of Tang, vol. 210.
 Zizhi Tongjian, vols. 255, 256, 257.

Персоналии:Тан